Quatre navires de la marine de guerre française ont été nommés Belle Poule :

 , frégate de 30 canons de , lancée en 1765. Elle est célèbre pour son combat contre le HMS Arethusa en 1778, qui marque le début de l'entrée en guerre de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 , frégate de 40 canons, lancée en 1802 ;
 Belle Poule, frégate de 60 canons, lancée en 1834. Elle est célèbre pour avoir assuré le retour des cendres de Napoléon  ;
 , une goélette construite en 1932.

Origine du nom 
La légende tient que  serait à l'origine du terme « la Belle Paule » en référence à Paule de Viguier, terme qui, traduit en occitan, aurait donné Bella Paoula et dont un corsaire bordelais aurait baptisé son navire quelques dizaines d'années plus tard. Puis ce nom aurait été repris pour une frégate construite sous Louis XV.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française